Magyar Múzsa (1920) irodalmi és művészeti folyóirat
 Magyar Múzsa (1943–1944) irodalmi és művészeti folyóirat
 A’ Po’sonyi Magyar Múzsa (1787–1788) a Magyar Hírmondó melléklapja
 Magyar Múzsa (2008–) kecskeméti kulturális folyóirat
Lásd még
 Az Újj Bétsi Magyar Múzsa (1793–1794) irodalmi folyóirat
 A Diétai Magyar Múzsa (1795-96) Csokonai Vitéz Mihály magaírta munkája volt. 11 száma jelent meg.

Források